Hartford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hartford Township (Arkansas)
 Hartford Township (Indiana)
 Hartford Township (Iowa)
 Hartford Township (Michigan)
 Hartford Township (Minnesota)
 Hartford Township (Missouri)
 Hartford Township (Licking County, Ohio)
 Hartford Township (Trumbull County, Ohio)
 Hartford Township (South Dakota)